Selzbach ist der Name folgender Gewässer:

 deutscher Name des Seltzbaches, linker Zufluss der Sauer (zum Rhein) bei Seltz, Département Bas-Rhin, Elsass, Grand Est, Frankreich
 alte Bezeichnung für die Selz, linker Zufluss des Rheins bei Frei-Weinheim, Stadt Ingelheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz